Wnuczek ist der Familienname folgender Personen:

 Amalie Wnuczek (1883–1942), polnische Pianistin
 Wilhelmine Eibenschütz-Wnuczek (1878–1959), polnisch-deutsche Pianistin